Альберіко Джентілі (італ. Alberico Gentili; 14 січня 1552, м. Сан-Джинезіо — 19 червня 1608, м. Оксфорд, Англія) — італійський юрист, один із засновників науки міжнародного публічного права (позитивістського напряму); професор цивільного (римського) права Оксфордського університету, адвокат.
 Паоло Джентілі — кардинал (1088—1099).